Miś Tomi i przyjaciele / Miś Pysiaczek i przyjaciele / Miś Mieszko i przyjaciele (ang. PB Bear & Friends) – brytyjski serial animowany emitowany w latach 1998-1999 na podstawie serii książek dla dzieci autorstwa Lee Davisa.

Obsada (głosy 
 Dan de Montaignac jako Tomi / Pysiaczek / Mieszko (ang. PB Bear)
 Maria Darling jako Mily / Milka (ang. Millie)
 Paul Besterman
 Kate Harbour
 Phil Nice

Wersja polska 
W Polsce serial był emitowany na kanałach TVP Regionalna, TVP 1, JimJam i Polsat JimJam pod różnymi tytułami:
 Miś Mieszko i przyjaciele – wersja lektorska emitowana w latach 1998-1999 w paśmie wspólnym TVP Regionalnej.
 Miś Tomi i przyjaciele – wersja dubbingowa emitowana od 2 czerwca 2004 do czerwca/lipca 2005 roku na TVP 1.
 Miś Pysiaczek i przyjaciele – nowa wersja dubbingowa emitowana na JimJam i Polsat JimJam.

Fabuła 
Serial opowiada o codziennych przygodach pluszowego misia (w zależności od polskiego tłumaczenia misia o imieniu Tomi, Pysiaczek lub Mieszko).

Bohaterowie 
 Tomi / Pysiaczek / Mieszko/Tommy – miś, główny bohater
 Miko – mały miś
 Mily / Milka/Hopsa – małpka
 Roko / Rosek/Arko (zając) – królik
 Kwak / Bob – kaczor
 Donat – pies
 Wiki / Diksia/Funia – pies

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie adaptacje filmowe
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Filmy o niedźwiedziach
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 1999